A Zárójelentés az egészségügyben rendszeresített egyik dokumentum

A Zárójelentés címet több alkotás viseli:

Zárójelentés – Sziráky Judit 1986-ban megjelent regénye
Zárójelentés – László Anna 1969-ben megjelent regénye
Zárójelentés – Dobos Anna 2013-ban megjelent novelláskötete

Zárójelentés – Iglódi István 1982-es tévéfilmje
Zárójelentés – Dénes Gábor 1996-os dokumentumfilmje
Zárójelentés – a Tűzvonalban televíziós sorozat 3. évad 20. epizódjának címe (2009)
Zárójelentés – Szabó István 2020-as filmdrámája